Klindworth ist:
 Klindworth’s Verlag, deutscher Verlag
 Klindworth (Familienname); zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Klindworth-Scharwenka-Konservatorium
 Klindwort